Shockman (artiest), alias Coronwboy en Shock E, een Surinaams dancehallartiest
 Shockman (computerspel), een virtual console-spel Hudson Soft